Aretz ist der Familienname folgender Personen:

 Erna Aretz (* 1949), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Gerd Aretz (1930–2009), deutscher Graphiker
 Gertrud Aretz (1915–2004), deutsche Politikerin (CDU)
 Gertrude Aretz (1889–1938), deutsche Historikerin
 Isabel Aretz (1909–2005), argentinische Musikethnologin, Folkloristin und Komponistin
 Josef Aretz (1929–2012), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Jürgen Aretz (* 1946), deutscher Beamter
 Paul Aretz (1890–1949), deutscher Verleger, Buchhändler und Autor 
 Stefan Aretz (* 1980), deutscher Schauspieler und Autor
 Thomas Aretz (* 1948), deutscher Schwimmer